Златоу́стовка () — село,
Златоустовский сельский совет,
Криворожский район,
Днепропетровская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 1221882401. Население по переписи 2001 года составляло 916 человек.

Является административным центром Златоустовского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла
Андрусовка,
Каменское и
Новогригоровка.

Географическое положение 
Село Златоустовка находится на правом берегу реки Каменка,
на противоположном берегу — сёла Новогригоровка и Каменское.
По селу протекает пересыхающий ручей с запрудой.

Происхождение названия 
На территории Украины 2 населённых пункта с названием Златоустовка.

История 
 1796 — дата основания как село Мирлиново.
 1885 — переименовано в село Златоустовка.
Бывшая еврейская земледельческая колония Красный Кустарь (Червоный Кустарь) была включена в черту села Златоустовка.

Экономика 
 ЗАО «Бластко».
 ООО «АГ Импекс».
 ООО «Агро Групп».

Объекты социальной сферы 
 Школа.
 Детский сад.
 Дом культуры.
 Клуб.
 Фельдшерско-акушерский пункт.

Достопримечательности 
 Монумент жертвам фашизма на месте расстрела 540 жителей села.
 Братская могила советских воинов.

Религия 
 Храм во имя Иоанна Златоустого.

Ссылки 
 Сталиндорфский еврейский национальный район. Яков Пасик.  Еврейские земледельческие колонии Юга Украины и Крыма

Примечания